

Personnalités 
  (1921-2009), journaliste suisse ;
 Fritz Luchsinger (1921-1983), alpiniste suisse ;
  (1839-1922), juriste et écrivain américain ;
  (1900–1993), médecin suisse, spécialiste de phoniatrie.

Justice 
 Caso Luchsinger-Mackay, ou affaire Luchsinger-Mackay, sur l'assassinat de Werner Luchsinger et Vivianne Mackay.